Финал Кубка УЕФА 1997 года — финальный матч розыгрыша Кубка УЕФА 1996/97, 26-го сезона в истории Кубка УЕФА. Первый финальный матч состоялся 7 мая на стадионе «Паркштадион» в Гельзенкирхене. Ответный матч состоялся 21 мая на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. В матче встретились немецкий «Шальке 04» и итальянский «Интернационале». Оба матча завершились победами хозяев поля со счётом 1:0, а в серии пенальти сильнее оказался немецкий клуб. Это был последний финал Кубка УЕФА, проходивший в формате двух матчей.

Отчёты о матчах

Первый матч

Ответный матч

См. также 
 Кубок УЕФА 1996/1997

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

1997
Кубок УЕФА
Май 1997 года
Лига Европы УЕФА 1997
Лига Европы УЕФА 1997
Международные соревнования по футболу в Германии
События 7 мая
Международные спортивные соревнования в Гельзенкирхене
Спорт в Германии в 1997 году
Международные спортивные соревнования в Милане
Футбольные соревнования в Милане
Спорт в Италии в 1997 году
Международные соревнования по футболу в Италии
События 21 мая